Ву́лиця Левка Лук'яненка — назва вулиць у деяких населених пунктах України:
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Звягель Житомирської області.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Левка Лук'яненка — вулиця в місті Хмельницький.

Див. також 
 Проспект Левка Лук'яненка — проспект у місті Чернігів.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей